Elm River Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Elm River Township du comté de Wayne dans l'Illinois.
  du comté de Houghton dans le Michigan.

Homonymie de townships